Landkreis Gotha, een district in de Duitse deelstaat Thüringen
 Gotha (stad), een stad in dat district
 Hertogdom Saksen-Gotha (1640-1680), een voormalig hertogdom in de huidige Duitse deelstaat Thüringen
 Hertogdom Saksen-Gotha (1826-1918), een voormalig hertogdom in de huidige Duitse deelstaat Thüringen
 Vrijstaat Gotha (1918–1920), een voormalige republiek 
 Gotha (Jesewitz), een dorp in de Duitse deelstaat Saksen
 Gotha (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Gothaer Waggonfabrik, een Duitse fabrikant van trams en vliegtuigen
een aanduiding voor de hoge adel: zie Almanach de Gotha